The Awakening oder Awakening (engl. für Erwachen, Erweckung) steht für:

 Great Awakening, Sammelbezeichnung für eine Reihe großer protestantischer Erweckungsbewegungen
 Awakenings, Originaltitel des US-amerikanischen Filmdrama Zeit des Erwachens (1990)
 The Awakening, Roman von Kate Chopin

Filme:
 The Awakening, Original von Das Erwachen der Sphinx (1980)
 The Awakening (1999), Pornospielfilm des Regisseurs Paul Thomas (1999)
 The Awakening (2011), Horrorfilm des Regisseurs Nick Murphy aus dem Jahr 2011
 Underworld: Awakening, Fantasy/Horror-Actionfilm der Regisseure Måns Mårlind und Björn Stein (2012)

Musik:
 The Awakening (Band), US-amerikanische Jazzband

Spiele:
 Unreal II: The Awakening, Computerspiel von Epic Games 
 Defense Grid: The Awakening, Tower-Defense-Strategiespiel vom Entwickler Hidden Path